Угляны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Угляны — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Угляны — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Угляны — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.
 Угляны — деревня в Минском районе Минской области.
 Угляны — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.